

Compagnie de cirque 
 Cirque d'hiver Bouglione, compagnie de cirque française basée au Cirque d'Hiver à Paris

Édifice 
 Cirque d'Hiver (Liège), bâtiment circulaire de Liège
 Cirque d'Hiver (Paris), salle de spectacle parisienne

Musique 
 Au Cirque d'Hiver (2000), album de Dick Annegarn enregistré au Cirque d'Hiver, à Paris